

Geografia 
 Øvrebø – villaggio della Norvegia
 Øvrebø – comune soppresso della Norvegia
 Øvrebø og Hægeland – comune soppresso della Norvegia

Persone 
 Børge Øvrebø – sollevatore e powerlifter norvegese
 Egil Øvrebø – storico norvegese
 Lars Øvrebø – calciatore norvegese
 Linda Øvrebø – cantante lirica norvegese
 Olav Gisle Øvrebø – scrittore norvegese
 Stig Øvrebø – ex sollevatore norvegese
 Tom Henning Øvrebø – ex arbitro norvegese
 Tore Øvrebø – canottiere norvegese